Juan Antonio Sánchez puede referirse a:
Juan Antonio Sánchez (químico): farmacéutico y químico argentino, creador de la carrera de Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires
Juan Antonio Sánchez (músico): guitarrista y compositor chileno nacido en Alemania en 1965